José Rodríguez Martínez (Córdoba, España, ) es un exfutbolista español que se desempeñaba como defensa.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Córdoba (España)
Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol en los años 1960
Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol en los años 1970
Nacidos en Córdoba (España)